Damian Michalski (ur. 1988) –  polski muzyk i wokalista, członek zespołów: TSA i TSA Michalski Niekrasz Kapłon
 Damian Michalski (ur. 1994) – polski żużlowiec
 Damian Michalski (ur. 1998) – polski piłkarz grający na pozycji obrońcy w klubie Wisła Płock